Decantha är ett släkte av fjärilar som beskrevs av August Busck 1900. Decantha ingår i familjen praktmalar (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Decantha